Indianapolis città statunitense, capitale dell'Indiana
500 Miglia di Indianapolis gara automobilismo
Arcidiocesi di Indianapolis sede metropolitana della Chiesa cattolica negli Stati Uniti
Indianapolis 500: The Simulation simulatore di guida in grafica poligonale del 1989
Indianapolis Colts squadra di football americano della NFL con sede a Indianapolis
Indianapolis Jets ex squadra di basket
Indianapolis Motor Speedway circuito automobilistico
Indianapolis Olympians franchigia di basket statunitense attiva fino al 1949
Gran Premio motociclistico di Indianapolis gara moticiclistica
USS Indianapolis (CA-35) incrociatore della Marina statunitense
Indianapolis, programma radiofonico RAI

Film
Indianapolis (To Please a Lady) – film del 1950 diretto da Clarence Brown
Indianapolis, pista infernale (Winning) – film del 1969 diretto da James Goldstone
USS Indianapolis: Men of Courage – film di guerra del 2016.